Граф де Баньярес — испанский дворянский титул. Он был создан в 1469 году королем Кастилии Энрике IV и подтвержден католическими королями в 1485 году для Альваро де Суньиги и Гусмана (ок. 1410—1488), 1-го герцога де Аревало, 1-го герцога де Бехар и 1-го герцога де Пласенсия.

Названия графского титула происходит от названия муниципалитета Баньярес, провинция Риоха, автономное сообщество Ла-Риоха (Испания).

Титул был восстановлен королем Испании Альфонсо XIII в 1917 году для Марии де лас Мерседес де Артеага и Эчагуэ, 17-й маркизы де Аргуэсо, 14-й маркизы де Кампоо и 14-й графини де Вильяда.

Графы де Баньярес

История графов де Баньярес 
  (ок. 1410—1488), 1-й граф де Баньярес, 2-й граф и 1-й герцог де Пласенсия, 3-й сеньор де Бехар, затем 1-й герцог де Бехар (титул предоставлен католическими королями в 1485 году), 1-й герцог де Аревало, 4-й сеньор де Хибралеон.
 Супруга — Леонор Манрике де Лара, дочь Педро Манрике де Лара, 8-го сеньора де Амуско, и Леонор де Кастилья, внебрачной дочери Фадрике Кастильского, герцога де Бенавенте.
 Супруга — его племянница Леонор Пиментель и Суньига, дочь его сестры Эльвиры де Суньиги и Хуана Алонсо Пиментеля, 1-го графа де Майорга. Ему наследовал его старший сын от первого брака:

 Педро де Суньига и Манрике де Лара (1430—1484), 2-й граф де Баньярес, 1-й граф де Аямонте. Он скончался за четыре года перед своим отцом и поэтому не унаследовал герцогства Бехар и Пласенсия.
 Супруга — Тереза де Гусман, 4-я сеньора де Аямонте. Ему наследовал их сын:

  (ок. 1450—1531), 3-й граф де Баньярес, 2-й герцог де Бехар и 2-й герцог де Пласенсия, 1-й маркиз де Хибралеон.
 Супруга — тетка Мария де Суньига и Пиментель, сестра его отца. Их брак был бездетным. Ему наследовала его родная племянница Тереза де Суньига и Манрике дк Лара Гусман, дочь его брата, Франсиска де Суньиги и Гусмана, 2-го графа и 1-го маркиза де Аямонте.

  (ок. 1500—1565), 4-я графиня де Баньярес, 3-я герцогиня де Бехар, 3-я герцогиня де Пласенсия, 2-я маркиза де Аямонте, 2-я маркиза де Хибралеон.
 Супруг — Алонсо Франсиско де Суньига и Сотомайор, 5-й граф де Белалькасар, 5-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосар. Ей наследовал их третий сын:

  (1523—1591), 5-й граф де Баньярес, 4-й герцог де Бехар, 4-й герцог де Пласенсия, 5-й маркиз де Хибралеон, 6-й граф де Белалькасар, 6-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Гиомар де Мендоса и Арагон, дочь Иньиго Лопеса де Мендосы, 4-го герцога дель Инфантадо (гранда Испании), и Изабель де Арагон.
 Супруга — Брианда Сармьенто де ла Серда (? — 1601), дочь Диего Сармьенто де Вильяндрандо, 4-го графа де Салинас и Ривадео, и Брианды де ла Серды, сеньоры де Мьедес. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (1550—1601), 6-й граф де Баньярес, 5-й герцог де Бехар, 5-й герцог де Пласенсия, 6-й маркиз де Хибралеон, 7-й граф де Белалькасар, 7-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Мария Андреа де Гусман и Суньига, дочь Хуана Клариса де Гусмана и Арагона, 9-го графа де Ньебла, и Леонор де Суньиги. Ему наследовал его сын:

  (1578—1619), 7-й граф де Баньярес, 6-й герцог де Бехар, 6-й герцог де Пласенсия, 8-й граф де Белалькасар, 7-й маркиз де Хибралеон.
 Супруга — Хуана де Мендоса и Энрикес, дочь Иньиго Лопеса де Мендосы и де Мендосы, 5-го герцога дель Инфантадо, и Луизы Энрикес де Кабреры.

  (1596—1636), 8-й граф де Баньярес, 7-й герцог де Бехар, 7-й герцог де Пласенсия, 9-й граф де Белалькасар, 8-й маркиз де Хибралеон.
 Супруга — Анна де Мндоса и де ла Вега и Луна (ок. 1595—1629), дочь Хуана Уртадо де Мендосы де ла Вега и Луна и Анны де Мендосы и Энрикес де Кабрера, 6-й герцогини дель Инфантадо.
 Супруга — Франсиска Пачеко Мендоса (? — 1648), дочь Хуана Пачеко Тельес-Хирона, 3-го графа де Пуэбла-деМонтальбан, и Изабель де Арагон и Мендоса. Ему наследовал его старший сын от первого брака:

  (1621—1660), 9-й граф де Баньярес, 8-й герцог де Бехар, 8-й герцог де Пласенсия, 10-й граф де Белалькасар, 9-й маркиз де Хибралеон. Не был женат, ему наследовал его младший брат:

  (1622—1660), 10-й граф де Баньярес, 9-й герцог де Бехар, 9-й герцог де Пласенсия, 11-й граф де Белалькасар, 10-й маркиз де Хибралеон.
 Супруга — Тереза Сармьенто де Сильва и Фернандес де Ихар (1631—1709), дочь Родриго де Сильвы Мендосы и Сармьенто, 2-го маркиза де Аленкера, и Изабель Маргариты Фернандес де Ихар и Кастро Пинос, 4-й герцогини де Ихар. Ему наследовал его старший сын:

  (1657—1686), 11-й граф де Баньярес, 10-й герцог де Бехар, 10-й герцог де Пласенсия, 12-й граф де Белалькасар, 11-й маркиз де Хибралеон.
 Супруга — Мария Альберта де Кастро и Борха (1665—1706), дочь Педро Антонио Фернандеса де Кастро и Португаля, 10-го графа де Лемос, 8-го графа де Кастро, вице-короля Перу, и Анны Франсиски де Борха и Сентельес, графини де Лемос. Ему наследовал их сын:

  (1680—1746), 12-й граф де Баньярес, 11-й герцог де Бехар, 11-й герцог де Пласенсия, 13-й граф де Белалькасар, 12-й маркиз де Хибралеон, 7-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 7-й маркиз де Терранова, 15-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Мария Тереза Пиментель де Суньига (1681—1701), дочь Франсиско Антонио Казимиро Пиментеля де Киньонеса и Бенавидеса, 9-го герцога де Бенавенте, и Мануэлы де Суньиги Сармьенто.
 Супруга — Мануэла де Толедо и Монкада (1686—1709), дочь Хосе Фадрике Альвареса де Толедо Осорио Кордовы и Кардоны, 5-го герцога де Фернандина, и Терезы Катарины де Монкады и Арагон, 9-й герцогини де Монтальто..
 Супруга — Рафаэла де Кастро и Сентурион, дочь Сальвадора Франсиско де Кастро, маркиза де Армуния, и Франсиски де Паулы Сентурион де Кордовы Мендосы Каррильо и Альборнос, 6-й маркизы де Армуния.
 Супруга — Марианна Антония Луиза де Борха и Фернандес де Кордова (1676—1748), 12-я герцогиня де Гандия, дочь Паскуаля Франсиско де Борха и Сентельес Понсе де Леона, 10-го герцога де Гандия, и Хуаны Марии Фернандес де Кордовы и Фигероа. Ему наследовал его сын от третьего брака:

  (1715—1777),13-й граф де Баньярес, 12-й герцог де Бехар, 12-й герцог де Пласенсия, 8-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 8-й маркиз де Терранова, 10-й маркиз де Саррия, 16-й граф де Белалькасар, 13-й граф де Лемос, 9-й граф де Андраде, 11-й граф де Вильяльба, 16-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Эсколастика Гутьеррес де лос Риос и Роган (1747—1782), дочь Хосе Диего Гутьерреса де лос Риоса и Сапаты, графа де Фернан-Нуньес, и Шарлотты Фелисити де Роган Шабо.

 Мария Хосефа Пиментель и Тельес-Хирон (26 ноября 1752 — 5 октября 1834), 14-я графиня де Баньярес, 12-я герцогиня де Бенавенте, 15-я графиня де Бенавенте, 13-я герцогиня де Бехар, 13-я герцогиня де Пласенсия, 12-я герцогиня де Аркос, 14-я герцогиня де Гандия, 10-я герцогиня де Мандас-де-Вильянуэва, 18-я графиня де Майорга, 8-я маркиза де Хабалькинто, 14-я маркиза де Хибралеон, 9-я маркиза де Терранова, 12-я маркиза де Ломбай, 16-я маркиза де Сахара, 14-я графиня де Белалькасар, 14-я графиня де Олива, 11-я графиня де Маяльде, 12-я графиня де Байлен, 12-я графиня де Касарес, 16-я графиня де Луна, 15-я виконтесса де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруг — двоюродный брат, Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Пачеко (1755—1807), 9-й герцог де Осуна, 10-й маркиз де Пеньяфьель, граф де Фонтанар, 13-й граф де Уренья.

У супругов был четвертый сын, Франсиско де Борха Тельес-Хирон и Альфонсо Пиментель (1785—1820), 13-й герцог де Бенавенте, 10-й герцог де Осуна, 14-й герцог де Бехар, 15-й герцог де Гандия, 13-й герцог де Аркос, 11-й маркиз де Пеньяфьель, 13-й маркиз де Ломбай, 17-й маркиз де Сахара, граф де Майорга, граф де Фонтанар, граф де Бенавенте и граф де Белалькасар. Он был женат на Марии Франсиске де Бофорт и Толедо (1785—1830), графине де Бофорт, дочери Фредерика Августа Александра, герцога де Бофорт-Спонтин, и Марии де лос Долорес Леопольды де Толедо и Сальм-Сальм, 10-й маркизы де Альменара. У них было двое сыновей:

 Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин (10 сентября 1810 — 29 сентября 1844),15-й граф де Баньярес, 14-й герцог де Бенавенте, 11-й герцог де Осуна, 14-й герцог де Бехар, 14-й герцог де Пласенсия, 15-й герцог де Гандия, 11-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 13-й герцог де Аркос, 14-й герцог дель Инфантадо, 13-й герцог де Медина-де-Риосеко, 11-й герцог де Лерма, герцог де Эстремера и герцог де Франкавилья, 12-й маркиз де Пеньяфьель, маркиз де Хибралеон, маркиз де Ломбай, маркиз де Сахара, 15-й маркиз де Сантильяна, маркиз де Сенете, маркиз де Ангуэсо, маркиз де Альменара, маркиз де Альгесилья, маркиз де Сеа, 16-й маркиз де Тавара, маркиз де Терранова, 16-й граф де Бенавенте, 15-й граф де Уренья, граф де Майорга, граф де Олива, граф де Маяльде, граф де Белалькасар, граф дель Реал-де-Мансанарес, граф Сальданья, граф дель-Сид, граф де Мельгар-де-ла-Фронтера, граф де Байлен и граф де Вильяда, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер. Скончался холостым и бездетным. Ему наследовал его младший брат:

 Мариано Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин (19 июля 1814 — 2 июня 1882), 16-й граф де Баньярес, 15-й герцог де Бенавенте, 12-й герцог де Осуна, 15-й герцог де Бехар, 15-й герцог де Пласенсия, 16-й герцог де Гандия, 12-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 14-й герцог де Аркос, 15-й герцог дель Инфантадо, 14-й герцог де Медина-де-Риосеко, 12-й герцог де Лерма, 11-й герцог де Пастрана, герцог де Эстремера, герцог де Франкавилья, 12-й маркиз де Пеньяфьель, маркиз де Хибралеон, маркиз де Ломбай, маркиз де Сахара, 16-й маркиз де Сантильяна, маркиз де Сенете, маркиз де Ангуэсо, маркиз де Альменара, маркиз де Альгесилья, маркиз де Сеа, маркиз де Тавара, маркиз де Терранова, 17-й граф де Бенавенте, 15-й граф де Уренья, граф де Майорга, граф де Олива, граф де Маяльде, граф де Белалькасар, граф дель Реал-де-Мансанарес, граф Сальданья, граф дель-Сид, граф де Мельгар, граф де ла Фронтера, граф де Байлен, граф де Вильяда, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — принцесса Мария Элеонора цу Сальм-Сальм (1842—1891), дочери Франца Йозефа Фридриха Филиппа, принца цу Сальм-Сальм (1801—1842), и принцессы Марии Жозефины Софии цу Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг (1814—1876). Их брак был бездетным.

Мариано Тельес-Хирон, великий герцог Осуна, был послом Испании в России. Он ослепил своим богатством петербургский двор, промотав большую часть своего огромного состояния. Он скончался в роскоши, несмотря на то, что был почти в нищете. Не имея детей, его многочисленные титулы были распределены между ближайшими родственниками.

Восстановление креации в 1917 году:

 Мария де лас Мерседес де Артеага и Эчагуэ (2 июля 1869 — 26 июня 1948), 17-я графиня де Баньярес, 17-я маркиза де Ангуэсо, 14-я маркиза де Кампоо (после восстановления креации в 1918 году), 14-я графиня де Вильяда. Получила от короля Испании Альфонсо XIII пожизненный титул грандессы Испании. Дочь Андреса Авелино де Артеаги и Сильвы (1833—1910), 16-го герцога дель Инфантадо, Марии Белен Эчагуэ и Мендес дель-Виго (1847—1907).
 Супруг — Луис Моренес и Гарсия-Алессон (1876—1931), 1-й маркиз де Бассекур. Ей наследовала их дочь:

 Мария Белен Моренес и де Артеага (18 августа 1906 — 30 апреля 1999), 18-я графиня де Баньярес.
 Супруг — Карлос Русполи и Каро (1904—1975), 4-й герцог де ла Алькудия, 4-й герцог де Суэка, 6-й маркиз де Боадилья-дель-Монте, 18-й граф де Чинчон. Ей наследовал их сын:

 Энрике Русполи и Моренес (род. 2 февраля 1935) , 19-й граф де Баньярес. Бездетен.

Генеалогическое древо

См. также 
 Герцог Бехар
 Герцог Пласенсия
 Герцог Осуна
 Маркиз де Хибралеон
 Маркиз де Аямонте

Источники 
 Поколенная роспись графов де Баньярес. 

Графы Испании